Андрей Пятницкий: Пятницкий, Андрей Васильевич (1795—1856) — иркутский губернатор (1839—1848), действительный статский советник.
 Пятницкий, Андрей Владимирович (род. 1967) — советский, узбекский и российский футболист, тренер.